Marathon est une ville grecque, site de la bataille de Marathon, un des épisodes des Guerres médiques.

Toponyme

Marathon, un ancien dème de l'Attique situé entre le Pentélique et le Parnès ;
Marathon (ville) est une ville et un dème contemporain dans le district périphérique de l'Attique.

Marathon, une ville de l'Ontario ;

Marathon, une ville de Punta Arenas ;

Marathon, une ville de Floride ;
 Marathon, une ville de l'Iowa ;
 Marathon, une ville de l’État de New York ;
 Marathon, un village de l’État de New York ;
 Marathon, un village du Texas ;
 Marathon, une ville du Wisconsin ;

Marathon, le nom révolutionnaire de la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

Sports

Course à pied 
 marathon
 semi-marathon
 Marathon, un équipementier sportif

Autres sports 
 marathon, une compétition de canoë-kayak
 Char Marathon, un attelage

Cinéma et télévision 

 Le Marathon de la mort, film américain sorti en 1913 ;
 The Marathon, un film d'Alfred J. Goulding sorti en 1919 ;
 Marathon Man, un film américain de 1976 de John Schlesinger avec Dustin Hoffman ;
 Marathon, un téléfilm américain de Jackie Cooper réalisé en 1980 ;
 Marathon, un film réalisé en 1982 par Carlos Tobalina ;
 Marathon, un film de Terence Young sorti en 1988 ;  
 Marathon, un film espagnol de Carlos Saura réalisé en 1992 pour l'ouverture des Jeux olympiques de Barcelone ;
 Marathon, un film réalisé en 2002 par Amir Naderi ;
 Marathon, un film sud-coréen réalisé en 2005 par Jeong Yun-cheol ;
 Marathon, un film réalisé en 2006.

Musique 

 Marathon, un album de Santana ;
 Marathon, une chanson de Rush ;
 Le Marathon, une chanson de Marcel Amont.

Jeux vidéo 

 Marathon, une série de jeux vidéo et univers de fiction ;
 Marathon, le premier jeu de la série sorti en 1994.

Entreprises 
 Marathon Média, société de production française
 Marathon, une barre chocolatée produite par Mars Incorporated

Autres 
 Marathon de danse, une compétition de danse
 Marathon de la vitesse (speed marathon) une opération de sensibilisation à la vitesse

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre